Østrig Rundt 2016 var den 68. udgave af etapeløbet Østrig Rundt. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2016. Løbet blev vundet samlet af tjekkiske Jan Hirt fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Rasmus Guldhammer kørte for

Etaperne

Prolog

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

Trøjernes fordeling gennem løbet

Resultater

Eksterne henvisninger 
   
 

2016
UCI Europe Tour 2016